Kamenný stůl může být:

přírodní útvar
 Kamenný stůl (vrch), (641 m) výrazná vyvýšenina tabulovitého tvaru, v katastru obce Návary u Starého Města pod Landštejnem
 Kamenný stůl (Letopisy Narnie), fiktivní vrch

součást místopisného určení
 Dům U Kamenného stolu, místopisné určení pražského domu na nároží Ječné ulice a Karlova náměstí 
 Hostinec „U kamenného stolu“, název české filmové komedie

nábytek
 Stůl zhotovený z kamene, určený ke stolování v přírodě, např. ve Vinořském parku, Kunějově, nebo v Ratajích nad Sázavou

Externí odkazy 
 Wikidata|Kamenný stůl (Q23826991)